

Patronyme 
 Arthur Kornberg (1918-2007), médecin américain, prix Nobel de médecine en 1959;
 Roger Kornberg (1947-), chimiste américain, prix Nobel de chimie en 2006;

Homonymie de patronyme